Fremont es el nombre de dos localidades en el estado de Nueva York: 

 Fremont (condado de Steuben, Nueva York)
 Fremont (condado de Sullivan, Nueva York)